Cette page contient les pages d'homonymie de Wachsmuth.

 François-Joseph Wachsmuth (1772-1812), peintre français ;
 Ferdinand Wachsmuth (1802-1869), peintre et graveur français ;
 Jean-Frédéric-Albert Wachsmuth (1808-1853), dessinateur français ;
 Jean-Pierre Wachsmuth, né en 1812, peintre français établi aux États-Unis ;
 Guenther Wachsmuth (1893-1963), juriste, économiste, anthroposophe et auteur allemand.